Fugging ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Fugging (Gemeinde Obritzberg-Rust), Ortsteil der Gemeinde Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Fugging (Gemeinde Tarsdorf) (ehemals Fucking), Ortsteil der Gemeinde Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich